Maximiliaan Jacob Leonard Taets van Amerongen van Renswoude (1821-1901), burgemeester
Maximiliaan Jacob Leonard Taets van Amerongen van Renswoude (1882-1958), burgemeester